Пуерто дел Торо има више значења:

 Пуерто дел Торо (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто дел Торо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику